Кя́ку () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония. 

В 2014–2017 годах (до административной реформы местных самоуправлений Эстонии) входила в состав волости Ляэне-Сааре. До 2014 года была в составе волости Каарма.

География 
Кяку расположена на острове Сааремаа, примерно в 10 километрах от волостного и уездного центра — города Курессааре. Высота над уровнем моря — 28 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 36 жителей, все — эстонцы.

Численность населения деревни Кяку:

История 
В письменных источниках 1731 года упоминается деревня Кеко (Kecko), 1798 года — Kekko.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Кекко.

В 1977–1997 годах Кяку была частью деревни Лоона.

Достопримечательности 

 Заповедник Кяку, площадь 52,7 гектара.
 Природоохранная область Сепа, входящая в сеть Натура 2000.
Под защитой государства находятся: можжевёловый лес, альвары, старые природные леса.
 Останки древней кузницы, XVI—XVII век.
В ходе археологических раскопок в числе прочего найдены: фрагмент ручки ножа из слоновой кости, хорошо сохранившийся складной нож, элегантная бронзовая брошь, висячий замок, бронзовая ножка трёхногого котла.
 Трасса Каарма «Сааремааского мотокросса», где проводятся республиканские и международные соревнования.

Происхождение топонима 
Топоним Кяку образовался от названия хутора, который, вероятнее всего, получил своё название по личному имени, например: финское Henrik Keko, упомянутое в XVI веке в Эстонии Jan Keke, в Ливонии — Hermannus Keke.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)